Пйотр Кміта (?—1409) — краківський, сандомирський воєвода
 Пйотр Люнак Кміта (?—1430) — підчаший сандомирський
 Пйотр Кміта (1442—1505) — маршалок великий коронний
 Пйотр (?–1515) — сяніцький староста
 Пйотр Кміта Собенський (1477—1553) — маршалок великий коронний, краківський воєвода

Див. також 
 Кміта

Пйотр